FART: Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi, compagnie ferroviaire du Canton du Tessin
 Fart: Le fart est un produit appliqué sous les skis